ТзОВ "Фірма «Т.С.Б.» — українська харчова фірма, виробник мінеральних вод, інших безалкогольних напоїв та лікувальної солі «Барбара». Найвідомішим продуктом компанії є мінеральна вода «Трускавецька». Штаб-квартира підприємства знаходиться в місті Трускавець.

Історія 

В околицях курорту Трускавця, поблизу урочища Помірки, у 1962 році збудовано завод з розливу мінеральної води. Саме тут розпочато видобування мінеральної води «Трускавецька», що є недалекою родичкою «Нафтусі» (на відміну від «Нафтусі», згідно з дослідженнями спеціалістів гідрологічної режимно-експлуатаційної станції та Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації і курортології, «Трускавецька» не має специфічного нафтового запаху).

Джерело № 2 поблизу мальовничого урочища Помірки з 1961 р. почало використовуватися для розливу води «Трускавецька». У 1962 р. почав діяти завод із розливу мінеральної води. У травні 1995 р. Трускавецький завод було приватизовано і на його базі була заснована ЗАТ "Фірма «Т. С.Б.»

Реорганізація заводу «Нафтуся» в ЗАТ "Фірма «Т. С.Б.» у 1996–1997 рр. дала можливість зареєструвати торгову марку «Трускавецька» та отримати єдиний патент її власника. "Фірма «Т. С.Б.» має всі патенти, ліцензії, сертифікати на види діяльності, що підлягають ліцензуванню, забезпечена всіма необхідними пакетами документів із геологорозвідування, видобутку, виробництва і реалізації мінеральних вод, солі «Барбара», ропи Трускавецька. Завод забезпечений акредитованою лабораторією.

Виробництво 

Нині «Завод мінеральної води „Нафтуся“» знаходиться на приватизованій землі площею 2,9 га. Підприємство забезпечене власними свердловинами, частина з яких знаходиться на території виробничих цехів, а від свердловин, що віддалені від земель підприємства, проведено трубопроводи до «Системи подачі води» в цех розливу. На підприємстві було проведено капітальний ремонт, здійснено переоснащення обладнання. З метою покращення якості продукції, завод перейшов на виготовлення мінеральних вод у ПЕТ-пляшці.

Щороку попит на мінеральну воду зростає, а з ним і потужність виробничих цехів. Саме тому в 1998 році введено в експлуатацію нову свердловину. У зв'язку з ростом попиту на продукцію ЗАТ "Фірми «Т. С.Б.» виникла необхідність у потужнішому обладнанні. У 2002 році запущено нову технологічну лінію з виготовлення ПЕТ-тари, 2005 року придбано нову сучасну видувну машину.

Уже зараз мінеральну воду ТМ «Трускавецька» представлено широким спектром упаковки: скляна пляшка 0,3 л, ПЕТ-пляшки 0,5; 1,5; 3; 5 л. За останні п'ять років обсяги виробництва зросли у 14 разів.

Заводом мінеральної води «Нафтуся» освоєно виробництво мінеральних вод:

• Мінеральна вода «Трускавецька» (сильногазована) — природна столова сульфатно-гідрокарбонатна магнієво-кальцієва з мінералізацією 0,3-0,6 г/дм3 (ДСТУ 878-93). Штучно насичена CO2. Розлив здійснюється безпосередньо на місці видобування з Помірецького родовища, глибиною 50 м, із свердловин: 24Р(1), 24РР(2), 24РЕ(3).

• Мінеральна вода «Трускавецька» (натуральна негазована) — природна столова сульфатно-гідрокарбонатна магнієво-кальцієва з мінералізацією 0,3-0,6 г/дм3 (ДСТУ 878-93). Розлив здійснюється безпосередньо на місці видобування з Помірецького родовища, глибиною 50 м, із свердловин: 24Р(1), 24РР(2), 24РЕ(3).

Тара 
Мінеральна вода ТМ «Трускавецька» представлено широким спектром упаковки: скляна пляшка 0,3 л, ПЕТ-пляшки 0,5; 1,5; 3; 5 л. За останні п'ять років обсяги виробництва зросли у 14 разів. Щодня «Трускавецька» стає улюбленою водою українців і посідає чільне місце на ринку інших держав (Ізраїлю, Молдови, Росії, Прибалтики, США, Великої Британії).

Продукція

Мінеральна вода «Трускавецька» 

Вода «Трускавецька» — природна мінеральна столова вода, оригінальна за своїм хімічним складом. Вона була сформована в унікальних геохімічних умовах — у шарах землі, насичених залишками нафтового та озокеритового родовищ. Окрім того, що вона має незаперечні переваги — кришталеву чистоту, свіжість, приємний смак, важливим є і те, що «Трускавецька» — не лікувальна, а придатна для щоденного вживання.

Вживання «Трускавецької» води також рекомендовано косметологами, особливо влітку, коли шкіра суха і потребує додаткового зволоження. А ще дослідження показали, що вода «Трускавецька» запобігає старінню шкіри.

Сіль «Барбара» 
Підприємство також має цех із виготовлення солі «Барбара», який розташований на окремій ділянці площею у 2,0 га, що є власністю підприємство. Сіль «Барбара» — натуральний продукт, який є унікальним за своїми властивостями. Добувають сіль «Барбара» з високомінералізованого хлоридо-сульфатно-натрієвого розсолу з мінералізацією 400 г/м3. Таку сіль рекомендують при захворюваннях печінки, нервової системи та хворобах опорно-рухового апарату. Її аналогом були солі Карлових Вар, а на сьогодні аналогів у світі немає.

Згідно з архівними документами, сіль «Барбара» почали видобувати в 1912 році. Її видобуток досяг найбільшого успіху в 1934 році, тоді й стала відомою за межами України. У 1965–1972 роках реалізація натуральної солі «Барбара» досягла 200 тисяч банок у місяць (20 тонн).

До 2002 року цех із випуску натуральної солі «Барбара» перебував на реконструкції. У 2003 році виробництво лікувальної солі «Барбара» відновилося.

Нагороди 
Підприємство неодноразово здобувало призові місця та гідне визнання найкращої торгової марки в міжнародних конкурсах продуктів харчування у Києві, Львові та навіть в Арабських Еміратах. Найвищою нагородою ЗАТ "Фірма «Т. С.Б.» вважає оцінку і довіру споживача.

Посилання 
 Офіційний сайт

Виноски 

Підприємства Трускавця
Підприємства харчової промисловості Львівської області
Виробники мінеральних вод
1995 у Львівській області
Засновані в Україні 1995